Aull steht für:
 Aull, eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Aull ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Philipp Aull (1779–1850), hessischer Politiker
 Hans Aull (1869–1948), Richter in Bayern
 Heinz Aull (1926–1996), deutscher Politiker (SED)